1913 — одна́ ты́сяча девятьсо́т трина́дцать — может означать:

 1913 — натуральное число между 1912 и 1914.
 1913 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1913 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1913 год в литературе

В искусстве 
 1913 год в кино
 1913 год в театре

В музыке 
 1913 год в музыке

В науке 
 1913 год в науке